Фінал Кубка УЄФА 1983—1984 — фінал тринадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став англійський «Тоттенгем Готспур», що обіграв бельгійський «Андерлехт» у серії пенальті після двох матчів, які закінчилися з однаковим рахунком 1-1.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 2–2 (4-3 по пен.) на користь «Тоттенгем Готспур».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1983-84 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1983-84 на сайті RSSSF 

1984 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 9 травня
Травень 1984